Пост мортем ( «после смерти») может означать:
 Пост мортем (также вскры́тие, аутопсия, некропсия, секция) — процедура, посмертное вскрытие и исследование тела, обычно с целью установить причину смерти.
 Пост Мортем (пьеса) — пьеса, написанная в 1930 году Ноэлем Кауардом.
 Пост Мортем — исторический фильм ужасов венгерского режиссёра Петера Бергенди.
 Постмортем — посмертная фотография.